Entre a Terra e o Céu é um livro espírita, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, com autoria atribuída ao espírito André Luiz. Publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1954.

Esta é a oitava obra da série do autor espiritual André Luiz, chamada de Série André Luiz composta de 16 livros. A Série André Luiz pode ser subdividida em duas partes: Coleção A Vida no Mundo Espiritual e Obras Complementares. Entre a Terra e o Céu é a sétima obra da Coleção A Vida no Mundo Espiritual.

Entre a Terra e o Céu conta a história de pessoas com laços de amor e ódio, em um drama comovente de reconciliação através da graça da reencarnação. Esse livro nos mostra o valor das palavras de Jesus quando dizia "Perdoai os vossos inimigos".

Resumo

Esse livro conta uma história que começa na Guerra do Paraguai, em meados do século XIX. Três militares brasileiros e uma linda mulher, que dividia entre o três uma grande paixão. Essa é uma história de amor e ódio que não durou somente os poucos anos que duram uma passagem pela Terra, mas continuou em seus corações durante suas próximas vidas, entrelaçados entre sí por compromissos assumidos e por obrigações espirituais, formaram, na carne, uma única família, mostrando o imenso valor que tem o esquecimento do pretérito quando voltamos ao vaso retificador da carne. André Luiz, junto de seu novo colega de estudos, Hilário, e de seu novo instrutor, o Ministro Clarêncio, acompanhou pessoalmente, durante alguns anos, esse caso, e nos dá muitas lições sobre a natureza da reencarnação como processo de purificação do espírito. Nos mostra que a reencarnação é remédio salutar contra as doenças da alma; que os compromissos assumidos na carne, continuam valendo no reino dos espíritos, e que, na maioria das vezes, os débitos contraídos na carne, na carne serão pagos. O autor também nos dá definições agradáveis aos costumes do coração sobre onde vão as crianças que desencarnam em tenra idade. Segundo ele, existem também colônias onde são recebidas essa crianças, ainda necessitadas de amor materno, e também espíritos maternos devotados a adotarem essas crianças temporariamente, como a Irmã Blandina, que é o espírito Meimei.

Ver também
André Luiz
Espiritismo
Chico Xavier

Livros espíritas do Brasil
Livros de 1954
Livros de Chico Xavier